Zgórze peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Mazovie
 Zgórze est un village 

dans la voïvodie de Łódź
 Zgórze est un village de la gmina de Dąbrowice
 Zgórze est un village de la gmina de Strzelce